.pg – domena internetowa Papui-Nowej Gwinei
 pg – pikogram (zobacz: piko, gram)
 Politechnika Gdańska, PG
 PowerGlide, PG – system wspomagania zmian biegów w rowerach
 piodermia zgorzelinowa (łac. pyoderma gangrenosum, PG) – ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
 rozgrywający (ang. point guard, PG) – rozgrywający zawodnik w zespole koszykarskim
 Prokuratura Generalna, Prokurator Generalny, PG